Antero de Quental — escritor e poeta português

Outros 
Antero de Quental (Columbano Bordalo Pinheiro) — pintura de Columbano Bordalo Pinheiro
Escola Secundária Antero de Quental — escola na ilha de São Miguel, nos Açores
Estação Antero de Quental — estação da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro
Prémio Antero de Quental — premiação portuguesa da década de 1930, atribuído até a década de 1970

Desambiguações de antropônimos